Pinheiral kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pinheiral (ort), Rio de Janeiro, 
 Pinheiral (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar